Amerikai Egyesült Államok
Beulah (Alabama)
Beulah (Colorado)
Beulah (Észak-Dakota)
Bottom (Észak-Karolina)
Beulah (Escambia megye, Florida)
Beulah (Orange megye, Florida)
Beulah (Georgia)
Beulah (Iowa)
Beulah (Kansas)
Beulah (Maryland)
Beulah (Michigan)
Beulah Township (Cass megye, Minnesota)
Beulah (Mississippi)
Beulah (Missouri)
Beulah (New York)
Beulah (Oregon)
Beulah (Virginia)
Beulah (Wyoming)